Seznam polkov z zaporedno številko 68.

Seznam 
 Pehotni
 68. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 68. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 68. pehotni polk (Wehrmacht)
 68. strelski polk (ZSSR)
 68. fusilirski polk (Wehrmacht)
 68. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 68. oklepni polk (ZDA)
 68. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 68. poljski artilerijski polk (mehanizirani)
 68. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 68. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 68. železniški pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi